Paradiestal bezeichnet:

 Ein Kerbtal in Oberfranken, siehe Pfauengrund (Weismain)
 ein rheinland-pfälzisches Landschaftsschutzgebiet, siehe Landschaftsschutzgebiet Pfauengrund